Sasselbach ist der Name von geographischen Objekten:

 Sasselbach, Ortslage von Niederndorf, Landkreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen

 Sasselbach (Baybach), linker Zufluss des Baybachs nahe Heyweiler, Ortsgemeinde Beltheim, Rhein-Hunsrück-Kreis, Rheinland-Pfalz 
 Sasselbach (Bechtheimer Kanal), linker Zufluss des Bechtheimer Kanals nach Guntersblum, Landkreis Mainz-Bingen, Rheinland-Pfalz
 Sasselbach (Orke), linker Zufluss der Orke im Gemeindegebiet von Vöhl, Landkreis Waldeck-Frankenberg, Hessen
 Sasselbach (Wesebach), rechter Zufluss des Wesebachs vor Frebershausen, Stadt Bad Wildungen Landkreis, Waldeck-Frankenberg, Nordhessen